Mülkülü kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Mülkülü (ort i Azerbajdzjan), Tovuz, 
 Alagel-Myulkyulyu, ort, Tovuz, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar